Кубок Карлинг 2004/05 () — 45-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира в английском футболе для 92 клубов из четырёх высших дивизиов в системе футбольных лиг Англии. Название турнира было определено спонсорским соглашением с пивоваренной компанией Carling brewery.

Турнир начался 23 августа 2004 и завершился 25 февраля 2005 года. Победу в нём одержал «Челси», обыгравший в финальном матче «Ливерпуль» со счётом 3:2 в дополнительное время.

Первый раунд

Четвёртый раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

«Челси» выиграл со счётом 2:1 по сумме двух матчей.

«Ливерпуль» выиграл со счётом 2:0 по сумме двух матчей.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Футбольной лиги 2004/05 на сайте RSSSF.com

2004
Кубок лиги